Bălănești, comune della Moldavia nel distretto di Nisporeni
Bălănești, comune della Romania nel distretto di  Gorj
Bălănești, collina della Moldavia